Dodgeville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dodgeville (Iowa)
 Dodgeville (Massachusetts)
 Dodgeville (Michigan)
 Dodgeville (Ohio)
 Dodgeville (Wisconsin), im Iowa County
 Dodgeville (Town), Town(ship) im Iowa County, Wisconsin